Autoniem (botanische nomenclatuur), een naam voor een plantsoort die automatisch tot stand komt, zoals geregeld door de International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants
 Autoniem (taalkunde), een naam die een bepaalde etnolinguïstische groep aan zichzelf, de eigen taal of een plaats in het leefgebied geeft